Эклид:

 Эклид — город в центральном Иране, в провинции Фарс. 
 Эклид — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс.